Палата депутатов Аргентины () — нижняя палата Национального конгресса Аргентины. 

В состав палаты входят 257 национальных депутатов, которые избираются в многомандатных округах, соответствующих территориям 23 провинций Аргентины (плюс федеральная столица), путём пропорционального представительства по партийным спискам. Выборы в палату проводятся каждые два года; половина его членов обновляется каждые выборы.

Палата обладает исключительным правом взимать налоги; мобилизовать войска; обвинять президента, членов кабинета министров и членов Верховного суда в Сенате. Дополнительно Палата депутатов принимает на рассмотрение законопроекты, внесённые по народной инициативе.

Примечания

Ссылки 

Аргентина
Государственное устройство Аргентины
Члены Палаты депутатов Аргентины